Löts socken kan syfta på:
Löts socken, Uppland
Löts socken, Öland
Löts socken, Östergötland